Чемпионат Чехии по футболу 2015/2016 — 23-й сезон чемпионата Чехии по футболу. В турнире, который начался 24 июля 2015 года и завершился 14 мая 2016 года, принимали участие 16 клубов. Титул защитила «Виктория Пльзень», став чемпионом Чехии в четвёртый раз.

Клубы-участники

Итоговая турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Потуровая таблица

Календарь игр

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Синот лиги 

2015/2016
Чехия
Спорт в Чехии в 2015 году
Спорт в Чехии в 2016 году